Melanosuchus is een monotypisch geslacht van krokodilachtigen (Crocodilia) uit de familie alligators en kaaimannen (Alligatoridae) en de onderfamilie kaaimannen (Caimaninae).

Naam en indeling
De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door John Edward Gray in 1862. De geslachtsnaam Melanosuchus betekent vrij vertaald 'zwarte krokodil' en is afgeleid van de Griekse woorden 'melas' (zwart) en 'soukhos' (krokodil).

Er is maar één moderne vertegenwoordiger: de zwarte kaaiman (Melanosuchus niger). Deze soort leeft in het noorden en centrale deel van Zuid-Amerika. Er zijn ook twee uitgestorven soorten bekend; Melanosuchus latrubessei leefde gedurende het Late Mioceen in Brazilië en Melanosuchus fisheri die eveneens in het Late Mioceen leefde maar werd aangetroffen in Venezuela. Deze laatste soort wordt tegenwoordig gezien als een nomen dubium en wordt niet meer als zodanig erkend.

Cladogram
Onderstaand een schematisch overzicht van de verwantschappen tussen de verschillende moderne verwanten van de krokodilachtigen.

Bronvermelding

Alligators en kaaimannen